Etten kan syfta på:

Geografi

Mikronesiens federerade stater 

 Eten Island,

Nederländerna 

 Etten, Oude IJsselstreek – ort i Gelderland, Oude IJsselstreek, 
 Etten-Leur – ort i Noord-Brabant, Gemeente Etten-Leur,